Die Somali Football League 2020/21 war die 44. Saison der höchsten Spielklasse im Fußball. Es nahmen 10 Mannschaften daran teil, die zweimal gegeneinander antraten. Meister wurde der Horseed FC, der kampflos das „Championship Playoff“ gegen Mogadishu City Club gewann. Absteigen musste überraschend der Elman FC und Neuling Geeska Afrika, beide aus Mogadishu.

Weblinks 
 http://www.rsssf.com/tabless/soma2021.html#first

Fußballwettbewerb in Somalia
Fußballsaison 2020/21